Lesina puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia 
 Lesina, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia.

Geografía 
 Lago de Lesina, noveno lago por tamaño de Italia, y el segundo de la parte meridional del país.